Longeau bezeichnet:

 Longeau-Percey,  französische Gemeinde im Département Haute-Marne
 Longeau (Yron), Fluss in Frankreich (Lothringen), Nebenfluss des Yron
 den französischen Namen der Gemeinde Lengnau im Kanton Bern, Schweiz
 einen Ortsteil der belgischen Gemeinde Messancy